Сюри () — район города Наха в префектуре Окинава. Ранее был отдельным городом, столицей королевства Рюкю. В этом районе расположено множество достопримечательностей — замок Сюри, ворота Сюрэймон, роща Сонохян-утаки, мавзолей Тамаудун — все они являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюри перестал быть столицей после того, как в 1879 году Рюкю было аннексировано японцами и стало префектурой Окинава. В 1896 году стал районом новой столицы префектуры, Нахи, хотя в 1921 году снова получил статус города. Сюри слился с Нахой в 1954 году.

История

Средневековье 
Замок Сюри был построен в правление короля Сюмбадзюнки (1237—1248), который правил близлежащим замком , примерно за сто лет до того, как остров Окинава оказался : Хокудзан, Нандзан и Тюдзан. Спустя два века три государства объединились в королевство Рюкю, оставаясь при этом довольно разрозненными, земли контролировали независимые , верные главнокомандующему в Урасоэ.

Историк  описывает замок Сюри как один из прекраснейших в мире".

К 1266 году Окинава получала дань с Ихеи, , Керама и отдалённых островов Амами. К северу от замка, в Томари, были открыты государственные заведения для распределения дани.

Сё Хаси, правивший в 1422—1439 годах, сделал Сюри столицей и занимался организацией расширения замка и города. Около 550 лет Сюри оставался столицей, а замок был сожжён в 1450-х годах во время борьбы за власть, но его восстановили, и в правление Сё Сина (1477—1526) он процветал. В замке были возведены каменные столбы с драконами, а в городе построили буддийский храм . Храм  по дороге в Наху был расширен, а в 1501 году закончили строительство Тамаудуна, королевского мавзолея.

На протяжении средневековья и раннего нового времени (1314—1879) Сюри был политическим центром, а резиденции там оставались престижными и в XX веке.

Замок Сюри был взят самураями японского княжества Сацумы 5 апреля 1609 года. Вскоре войска отступили, и король Сё Нэй остался править на троне, став вассалом Сацумы примерно на 250 лет. Американец Мэтью Перри, прибыв на Окинаву в 1850-х, дважды проходил на территорию замка, но отказался от аудиенции с королём оба раза.

Под властью Японии 

Королевство было уничтожено 27 марта 1879, когда Мацуда Митиюки передал  бумаги с решением японского правительства. Король Сё Тай был выселен из замка, который занял японский гарнизон. Ворота замка закрыли. Замок и близлежащие резиденции аристократии начали постепенно приходить в упадок. Жалования аристократии перестали платить, а доход от поместий сильно сократился. Слуг распустили, а знать отправилась в поисках работы в Наху, сельские районы или в Японию.

Данные переписей 1875-79 годов показывают, что около половины населения острова Окинава жила в регионе Наха—Сюри: в Сюри было меньше домов, но в каждом проживало в среднем больше человек. Около 95 000 человек в 22 500 домах были представителями аристократии (из 330 000 знатных людей по всем островам Рюкю), однако позже размер и влияние Сюри уменьшались, а Нахи — росли.

Инициативы по восстановлению, сохранению и охране Сюри начались в 1910-х годах, а в 1928 году замок Сюри получил статус национального сокровища. Был составлен четырёхлетний план восстановления структуры замка; прочие достопримечательности получили внимание немного позже.

Гарнизон японских солдат был отозван из замка в 1896 году, замок и комплекс подземных ходов стали местом размещения японской армии на время Второй мировой войны. Первая атака Союзников на остров произошла в октябре 1944 года. Бюрократы, почти все родом из других префектур, под грузом обязательств перед военными почти не помогали жителям города спасать свои дома и имущество, оставив это на плечах самих жителей.

Хранитель семейных сокровищ окинавской королевской семьи вернулся в Сюри в марте 1945 года и спас множество артефактов, начиная с корон, которые местные правители получали от китайского императорского двора, и заканчивая портретами монаршей семьи. Эти предметы были либо запечатаны в подвалах хранилищ, либо просто закопаны среди растительности близ города. Резиденции был уничтожены пожаром 6 апреля, и место хранителей заняли военные.

Так как в Сюри был центр японской обороны, он стал главной целью американцев в битве за Окинаву. Замок был обстрелян линкором USS Mississippi (BB-41), а в битве была уничтожена бо́льшая часть города.

Послевоенный период 
Сюри отстраивали заново в послевоенный период. На руинах замка в 1950 году был основан , однако позже его перенесли, и сегодня его корпуса находятся в Гиноване и Накагусуку. Стены отреставрировали вскоре после войны, а восстановление главного помещения дворца закончили в 1992 году, к 20-летию окончания американской оккупации.

Достопримечательности

Сюрэймон 

 — вторые главные ворота замка Сюри, построенные в XVI веке.

В оформлении ворот доминируют китайский стиль, прослеживается и влияние местных архитектурных традиций. На ворота спустя много лет после постройки нанесли иероглифы , «сюрэй но куни», что означает «процветающая страна». Конструкция ворот аналогична китайским воротам с башнями на трёх травеях; сверху на ворота положена красная мозаичная черепица.

Главные столбы расположены на расстоянии 7,94 метра друг от друга. В высоту верхний ярус ворот имеет 7,05 метров, а нижний — 5,11 метров. Четыре столба расположены на каменном основании, их спереди и сзади поддерживают дополнительные столбы.

Ворота были уничтожены во время Второй мировой войны и восстановлены местными жителями в 1950—1960-х годах, став первой реконструированной частью замка.

Ворота Сюрэймон изображены на купюре в , выпущенной в 2000 году в честь , проведённого на Окинаве.

Сонохян-утаки 

, окинавский Сунухян-утаки — роща, священная для последователей традиционной рюкюской религии. Находится в нескольких шагах от ворот Сюрэймон. Каменные ворота рощи,  являются частью объекта всемирного наследия, , а также включён в список .

Раньше ворота открывали только для короля, а сейчас они всегда закрыты, также став священным символом. Путешественники и местные жители приходят к ним помолиться.

Каменные ворота были впервые построены в 1519 году в правление короля Сё Сина, однако роща была священной и до того. Перед тем. как отправиться в путешествие, король молился в роще. Здесь же проходила инициация  местной религии.

Ворота являются ярким примером  с влиянием китайской архитектурной традиции, а также щипец в стиле карахафу. Во время битвы за Окинаву ворота были серьёзно повреждены, а затем восстановлены в 1957 году. Роща ранее была гораздо больше, её потеснили окружающие здания.

Тамаудун 
 — мавзолей, построенный для членов монаршей семьи в 1501 году королём Сё Сином невдалеке от замка Сюри.

Площадь территории мавзолея — 2442 м², там расположены две концентрические стены, три мавзолея смотрят на север, а с юга защищены естественным утёсом. Каменная стела установлена внутри внешней стены в память об окончании строительства, на неё нанесена  и перечислены имена Сё Сина и других восьми людей, вовлечённых в строительство. Три помещения мавзолея расположены в линию с востока на запад, причём в восточном находятся короли и королевы, в западном — принцы и другие члены семьи, а в центральном проводится церемония омовения костей . Останки хранились здесь ограниченное время, после чего их промывали и хоронили. Каменные львы, охраняющие мавзолей, являются примерами традиционной местной каменной скульптуры. Архитектурный стиль, в котором был построен мавзолей, в то время соответствовал стилю дворца, каменного с деревянной крышей.

Восемнадцать правителей захоронены в Тамаудуне вместе со своими жёнами и детьми. Первым был король Сё Эн, для которого Тамаудун и был построен по приказу наследника Сё Сина. Последним 26 сентября 1920 года здесь был захоронен сын последнего короля Рюкю, Сё Тэн. Тамаудун сильно пострадал во время битвы за Окинаву, и был разграблен, хотя могилы и останки остались нетронутыми. В 2000 году Тамаудун стал частью всемирного культурного наследия в Японии.

 Восточная комната
 Сё Эн (1415—1476)
 Сё Син (1465—1526)
 Сё Сэй (1497—1555)
 Сё Гэн (1528—1572)
 Сё Байгаку, жена Сё гэна (ум. 1605)
 Сё Эй (1559—1588)
 Аория, айдзи-канаси
 Сё Конко, жена Сё Эя (1562—1637)
 Сё Хо (1590—1640)
 Сё Байган, жена Сё Хо
 Сё Кё, старший сын Сё Хо (1612—1631)
 Сё Ранкэй, жена Сё Хо (1588—1661)
 Сё Кэн (1625—1647)
 Сё Кахо, жена Сё Кэна (1630—1666)
 Сё Сицу (1629—1668)
 Сё Хакусо, жена Сё Сицу (1629—1699)
 Сё Тэй (1645—1709)
 Сё Гэссин, жена Сё Тэя (1645—1703)
 Сё Дзюн, кронпринц, старший сын Сё Тэя (1660—1706)
 Сё Гиун, жена Сё Дзюна (1664—1723)
 Сё Эки (1678—1712)
 Сё Конко, жена Сё Эки (1680—1745)
 Сё Кэй (1700—1751)
 Сё Нинсицу, жена Сё Кэя (1705—1779)
 Сё Боку (1739—1794)
 Сё Сюкутоку, жена Сё Боку (1740—1779)
 Сё Тэцу (1759—1788)
 Сё Токутаку, жена Сё Тэцу (1762—1795)
 Сё Он (1784—1802)
 Сё Сэнтоку, жена Сё Она (1785—1869)
 Сё Сэй (1800—1803)
 Сё Ко (1787—1834)
 Сё Дзюнтоку, жена Сё Ко(1791—1854)
 Сё Ику (1813—1847)
 Сё Гэнтэй, жена Сё Ику (1814—1864)
 Сё Тай (1843—1901)
 Сё Кэнсицу, жена Сё Тая (1843—1868)
 Сё Тэн, кронпринц, старший сын Сё Тая (1864—1920)
 Сё Сё, жена Сё Тэна

 Западная комната
 Сё Гэссин, старшая дочь Сё Эна
 старшая дочь Сё Ико
 Сё Сёй, третий сын Сё Сина
 Сё Исси, старшая дочь Сё Гэна (ум. 1570)
 Сё Сэцурэй, жена Сё Гэна
 Сё Байрэй, жена Сё Гэна
 Сё Гэцурэй, вторая дочь Сё Эя (1584—1653)
 Сё Рёгэцу, жена Сё Хо (1597—1634)
 Сё Сэцурэй, жена Сё Кё (ум. 1697)
 Сё Рётёку, жена Сё Буна
 Сё Кю, третий сын Сё Гэна (1560—1620)
 Сё Ё, второй сын Сё Ко (1813—1815)
 Сё Кэн, четвёртый сын Сё Ко (род. 1818)
 Сё Тэн, седьмой сын Сё Ко (1829—1833)
 Сё Сюн, старшая дочь Сё Ику (1832—1844)
 Сё Отоко и Митико, пятая и шестая дочери Сё Тая
 17 неизвестных, один в центральной комнате

Образование 
В Сюри находится несколько начальных, средних и старших школ, а также университет.  находится недалеко от замка, а одно из зданий стоит на месте бывшего , где находилось управление государственным промыслом .

Деревня Тобари близ Сюри — родина , основателя боевого искусства-кобудо , специализацией которого является посох.

Транспорт 
 и  монорельса Окинавы находятся на территории Сюри. Многие достопримечательности (замковый парк, Тамаудун и другие) находятся в пешей доступности от конечной станции Сюри (имеются планы по продлению линии).

Примечания

Ссылки 
 www.japan-guide.com
 Официальный сайт туристической ассоциации Нахи

Рюкю
Всемирное наследие в Японии